reflektor, világítási eszköz
 Reflektor, az RTL Klub műsora
 Reflektor, amerikai műhold

Hasonló elnevezések
 Reflektor TV, megszűnt magyar televízióadó
 Reflektor Színpad, 1978 és 1991 között működött színpad